

Sigle 
 Head-Up Display  – visore a testa alta utilizzato in aeronautica
 HUD  – informazioni visualizzabili in sovrimpressione in un videogioco

Codici 
 HUD – codice aeroportuale IATA di Humboldt (Stati Uniti)
 hud – codice ISO 639-3 della lingua huaulu

Altro 
 Hud – profeta, citato nel Corano, inviato da Allāh al popolo preislamico degli ʿĀd 
 Hud il selvaggio (Hud) – film del 1963 diretto da Martin Ritt